Баранкиља има више значења:

 Баранкиља
 Баранкиља (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранкиља (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Баранкиља, Ла Пулга (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Баранкиља (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранкиља (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику